dryfter – rodzaj jednostki rybackiej
 dryfter – rodzaj sondy oceanograficznej